Kontrola může být:

 prověrka – přezkoušení, přezkoumání
 namátková kontrola – například ve škole či jinde (jejím protikladem je průběžná kontrola)
 silniční kontrola – v silniční dopravě
 dopingová kontrola – ve sportu
 účetní kontrola – v účetnictví a firemní praxi
 přepravní kontrola – revizorem v dopravě
 zdravotní kontrola – ve zdravotnictví
 kontrola bezpečnosti práce – ověření aktuální situace, vůči preventivním pravidlům bezpečnosti práce, BOZP
 kontrola jakosti – v kvalitářství a zbožíznalství
 kontrola zdravotní nezávadnosti – typicky v potravinářství, obecně pro ochranu spotřebitele
 osobní kontrola – při praktické činnosti policie a dalších bezpečnostních služeb
 kontrola dědičnosti – ověření a i řízení příbuzenských vztahů v plemenářství a veterinární praxi, též plemenná analýza
 kontrola užitkovosti – v zemědělství, analýza produktivity a efektivnosti
 sociální kontrola
 vnitropodniková kontrola – ve firemní praxi u velkých podniků a firem
 státní kontrola
 správní dozor
 kontrolní skupina, kontrolní vzorek: srovnávací vzorek
 locus of control, těžiště řízení
 kontrolní orgán, kontrolor

Externí odkazy